

Architettura
 Castello Pasquini – edificio storico di Castiglioncello, nel comune di Rosignano Marittimo

Persone 
Alessio Pasquini – politico italiano
Alice Pasquini – artista di Street Art italiana
Angelo Pasquini – giornalista e sceneggiatore italiano
Benedetto Pasquini – avvocato, politico e imprenditore italiano
Bernardo Pasquini – compositore, organista e clavicembalista italiano
Bruno Pasquini – ciclista italiano
Carlo Pasquini – regista e scrittore italiano
Emilio Pasquini – filologo italiano
Ercole Pasquini – organista, clavicembalista e compositore italiano del XVI secolo
Federico Pasquini – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
Giancarlo Pasquini (1937) – politico italiano, senatore della Repubblica
Giancarlo Pasquini (1963) – meglio noto come Dave Rodgers, cantautore, compositore e produttore discografico italiano
Mino Pasquini – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Nicolás Pasquini – calciatore argentino
Stefano W. Pasquini – artista e scrittore italiano
Wanda Pasquini – attrice italiana

Pagine correlate
 Pasquino (disambigua)